Philip Toll Hill mlajši, ameriški dirkač Formule 1, * 20. april 1927, Miami, Florida, ZDA, † 28. avgust 2008, Salinas, Kalifornija, ZDA.

Življenjepis
Philip Toll Hill Jr., bolj znan kot Phil Hill, je pokojni ameriški dirkač Formule 1, svetovni prvak v sezoni 1961 z dvema zmagama in pred moštvenim kolego pri Ferrariju, Wolfgangom von Tripsom. Je prvi ameriški in edini v ZDA rojeni dirkač v zgodovini z naslovom prvaka. V letih 1958, 1961 in 1962 je dobil prestižno dirko 24 ur Le Mansa. Trikrat je tudi zmagal na dirki 12 ur Sebringa, dvakrat pa na dirkah 1000km Buenos Airesa in 1000km Nürburgringa. 

Po upokojitvi kot dirkač Formule 1 po sezoni 1966, že dolgo in uspešno sodeluje z revijo Road & Track, za katero je napisal več člankov o cestnih avtomobilih in zgodovini dirkanja. Njegov sin Derek je dirkal v seriji Formula 3000 med letoma 2001 in 2003. Umrl je leta 2008.

Popolni rezultati Formule 1

|- 
|rowspan="3"| 
! Joakim Bonnier Racing Team
! Maserati 250F
! Maserati L6
| ARG
| MON
| NIZ
| 500
| BEL
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA7
| VB
|
|
|
|
!rowspan="3"| 10.
!rowspan="3"| 9
|-
!rowspan="2"| Scuderia Ferrari
! Ferrari Dino 156
! Ferrari V6
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM9
| POR
|
|
|-
! Ferrari Dino 246
! Ferrari V6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#FFDF9F"| MAR3
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 256
! Ferrari V6
|bgcolor="#DFFFDF"| MON4
| 500
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ6
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
| VB
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
! 4.
! 20
|- 
|rowspan="2"| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 256
! Ferrari V6
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG8
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
| 500
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL4
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA12
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|
|
!rowspan="2"| 5.
!rowspan="2"| 16
|-
! Yeoman Credit Racing Team
! Cooper T51
! Climax L4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA6
|
|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 156
! Ferrari V6
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA9
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
| ZDA
|
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|bgcolor="#FFFFBF"| 34 (38)
|-
|rowspan="2"| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari 156
! Ferrari V6
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
| FRA
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA11
|
|
|
|
!rowspan="2"| 6.
!rowspan="2"| 14
|-
! Porsche System Engineering
! Porsche 804
! Porsche F8
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFFFFF"| ZDADNS
| JAR
|
|
|-
|rowspan="2"| 
! Automobili Turismo e Sport
! ATS 100
! ATS V8
| MON
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA11
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
| JAR
|
!rowspan="2"| -
!rowspan="2"| 0
|-
! Ecurie Filipinetti
! Lotus 24
! BRM V8
| MON
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| FRANC
| VB
| NEM
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Cooper Car Company
! Cooper T73
! Climax V8
|bgcolor="#CFCFFF"|  MON9
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ8
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA7
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| MEH9
|
!rowspan="2"| 19.
!rowspan="2"| 1
|-
! Cooper T66
! Climax V8
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
| ITA
|
|
|
|-
| 
! Anglo American Racers
! Eagle T1G
! Climax L4
| MON
| BEL
| FRA
| VB
| NIZ
| NEM
|bgcolor="#FFCFCF"| ITADNQ
| ZDA
| MEH
|
|
! -
! 0
|}

Glej tudi
seznam ameriških dirkačev

Sklici in opombe 

Svetovni prvaki Formule 1
Ameriški dirkači
Ameriški vozniki Formule 1
Privatniki Maseratija Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
BRP-jevi dirkači Formule 1
Porschejevi dirkači Formule 1
ATeS-ovi dirkači Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Eaglovi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih
Umrli za Parkinsonovo boleznijo